I Like – singolo dei Men Without Hats del 1983
 I Like – singolo di Shanice del 1994
 I Like – singolo di Montell Jordan e Slick Rick del 1996
I Like – singolo di Keri Hilson del 2009
I Like – singolo di Jeremih del 2010
I Like – singolo di Katy Rose del 2004